Peñaranda puede referirse a:

Localidades
 Peñaranda de Bracamonte, municipio de Salamanca, en Castilla y León, España.
 Peñaranda de Duero, municipio de Burgos, en Castilla y León, España.
 Peñaranda, municipio de la provincia de Nueva Écija, Filipinas.

Personas
 Adalberto Peñaranda, futbolista venezolano.